De Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2020 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 23 augustus 2020 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Het is de tweede achtereenvolgende race op de Red Bull Ring. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

Uitslag

MotoGP 
De race zou oorspronkelijk over 28 ronden verreden worden, maar na 16 ronden werd de race gestopt vanwege een ongeluk van Maverick Viñales. De race werd herstart over 12 ronden.

Moto2 
Jorge Martín werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Hiervoor kregen Edgar Pons en Bo Bendsneyder tevens een tijdstraf van respectievelijk 3 en 29 seconden. Sam Lowes werd gediskwalificeerd vanwege onverantwoord rijgedrag na het veroorzaken van een ongeluk met Jorge Navarro en Somkiat Chantra.

Moto3 
Filip Salač werd een positie teruggezet vanwege onverantwoord rijgedrag. Kaito Toba werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finishlijn kwam.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Stiermarken